CUW steht für:
 Curaçao, Code nach ISO 3166 und ITU
 Flughafen Cube Cove, Alaska (IATA-CODE)

Abkürzung